Picayune ist der Name

 einer spanischen Münze, siehe Picayune (Münze)
 einer Stadt in den USA, siehe Picayune (Mississippi)